Amma Asante (filmmaker), (1969) Engels filmregisseuse, scenarioschrijfster en gewezen actrice
 Amma Asante (politica), (1972) Nederlands politica van Ghanese komaf